Флавия — женское имя.

Имя 
 
 Флавия Максима Фауста ( 289/290—326) — супруга Константина I Великого.
 Флавия Максимиана Феодора — падчерица римского императора Максимиана.
 Флавия Юлия Констанция (после 293—330) — дочь римского императора Констанция I Хлора.

 Флавия Пикколи Нарделли (род. 1946) — итальянская политик.
 Флавия Алессандра (род. 1974) — бразильская актриса театра, кино и телевидения.
 Флавия Ригамонти (род. 1981) – швейцарская пловчиха.
 Флавия Пеннетта (род. 1982) — итальянская теннисистка.
 Флавия Северин (род. 1987) — итальянская боксёрша.

Топонимы 
 Санта-Флавия — коммуна в Италии, в регионе Сицилия.

Другое 
 (2588) Флавия — астероид.